Life's What You Make It pode ser:

 Life's What You Make It (canção de Hannah Montana), 2007
 Life's What You Make It (canção de Talk Talk), 1985
 Life's What You Make It (álbum), álbum por Wendy Moten
 Life Is What You Make It, canção por Marvin Hamlisch

Desambiguação